Mecze Ćwierćfinałowe Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 wyłoniły dwie pary półfinałowe. Mecze odbywały się 6 i 7 lipca.

Mecze

Urugwaj – Francja 

 Piłkarz meczu:
  Antoine Griezmann

Brazylia – Belgia 

 Piłkarz meczu:
  Kevin De Bruyne

Szwecja – Anglia 

 Piłkarz meczu:
  Jordan Pickford

Rosja – Chorwacja 

 Piłkarz meczu:
  Luka Modrić

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Strona Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018